In 1908/09 werd het zesde Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Alemannia Cottbus werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. Na overwinningen op VfR 1897 Breslau en Preußen Kattowitz werd de club kampioen.  Hierdoor plaatste de club zich ook voor de eindronde om de Duitse landstitel en werd in de eerste ronde uitgeschakeld door SC 1895 Erfurt.

1. Klasse

2. Klasse

Play-off titel

Promotie/Degradatie play-off

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Neder-Lausitzs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1908/09